Аурайоки, , букв. «река (под названием) Аура»:

 Аурайоки — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Аурайоки, или Аура — река на юго-западе Финляндии.